Распространение COVID-19 в Афганистане началось с первым заражением 24 февраля 2020 года.

Хронология распространения

Февраль 2020 
24 февраля был выявлен первый факт заражения вирусом в Герате.

Март 2020
7 марта министерство здравоохранения Афганистана подтвердило ещё 3 случая заражения, тем самым общее число заразившихся достигло 4-х.

Апрель 2020
7 апреля число заразившихся достигло 423, умерших - 11.

15 апреля число заразившихся достигло 784, умерших - 25.

Около 40 сотрудников президентского дворца в Афганистане дали положительный результат на COVID-19.

20 апреля число заражений вирусом достигло 1 005.

30 апреля были зафиксированы в общем 1939 случаев заболевания COVID-19 и 60 летальных исходов.

Май 2020
2 мая общее число заразившихся коронавирусом достигло 2496, скончались 72 человека и 331 выздоровел.

3 мая зарегистрировано 235 новых фактов заражения инфекцией, общее число больных достигло 2 704.

6 мая общее число подтверждённых случаев достигло 3224.

7 мая министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заразился коронавирусом.

Август 2021 года
Губернатор контролируемой талибами провинции Пактия объявил о запрете прививок от COVID19

Правительственные меры в 2020 году 

24 февраля министр здравоохранения объявил в провинции Герат чрезвычайное положение.

16 апреля Из-за угрозы коронавирусной инфекции в Афганистане из тюрем выпущены более 5300 заключенных. 18 апреля власти приняли решение временно использовать столетний дворец Дар уль-Аман для размещения и лечения там больных с коронавирусной инфекцией.

30 апреля Волеси Джирга (нижняя палата) и Мешрано Джирга (верхняя палата, Дом старейшин) парламента Афганистана временно прекратили работу.

2 мая власти продлили карантинный режим крупных городов, в том числе столицы Кабула, на 20 дней, до конца месяца Рамадан.

Эвакуация граждан 
5 мая из Москвы отправился первый самолёт с афганскими студентами.

Вакцинация

К 15 августа 2021 года было вакцинировано 1,041,000 человек (или 3% населения Афганистана).

Примечания 

Афганистан
Афганистан
2020 год в Афганистане
2021 год в Афганистане